SJ kan avse:

 SJ AB - namnet på ett svenskt aktiebolag helägt av staten bildat 2001, vilket bedriver persontrafik på järnväg i Sverige och in i grannländer
 SJ - till och med år 2000 förkortningen för ett svenskt statligt affärsverk, se Statens Järnvägar
 SJ World Cup – en bandyturnering för klubblag från hela världen
Förkortning för Jesuitorden, latin Societas Jesu
 .sj – toppdomän för Svalbard och Jan Mayen, dock inte använd i praktiken.
 sj-ljudet eller sje-ljudet – ett tonlöst blåsande fonem som används i det svenska språket

Se även
 Statens järnvägar (affärsverk) - efter år 2000 en rest av affärsverket Statens järnvägar